Ларрас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ларрас, Роберто (1898—1978) — аргентинский фехтовальщик.
 Ларрас, Хосе Рамон (1929—2013) — испанский карикатурист, режиссёр, сценарист и продюсер.